Nebula, más néven csillagköd
 Nebula (Marvel Comics), a Marvel Comics egyik szereplője